Martha's Rebellion – cortometraggio del 1912 diretto da Laurence Trimble
Martha's Rebellion – cortometraggio del 1914 diretto da C. Jay Williams